Остенде 1906 — 2-й міжнародний шаховий турнір, що пройшов з 5 червня по 12 липня. 

36 учасників. Всі учасники були розділені на 4 групи по 9 осіб у кожній. Турнір проходив у 5 етапів. 
 1-й етап: кожен учасник груп «А» і «С» грав відповідно з кожним учасником груп «В» і «D». 3 учасники, що посіли у своїх групах останні місця, вибували. 
 2-й етап: шахісти групи «А» грали з шахістами групи «С»; групи «В» — з групою «D»; вибували по 2 учасники. 
 3-й етап: шахісти групи «А» грали з шахістами групи «D»; групи «В» — з групою «С».  
 4-й етап: проходили кругові турніри всередині груп. 
 5-й етап: 9 шахістів, які показали найкращі результати за сумою чотирьох етапів, потрапили до турніру переможців. 

 1. Карл Шлехтер — 6 очок з 8 (загалом 21);
 2. Ґеза Мароці — 4½ (20);
 3. Акіба Рубінштейн — 5 (19). 

Проходили також побічні турніри: 
 «А» за участю 19 шахістів: 1. Г. Шоріс; 
 «Б» за участю 18 шахістів: 1. М. Ельяшов.

Таблиці 1-го етапу

Таблиці 2-го етапу

Таблиці 3-го етапу

Таблиці 4-го етапу

Група A

Група B

Група C

Група D

Таблиця 5-о етапу

Література  
 Н. И. Греков, История шахматных состязаний, Физкультура и туризм, Москва, 1937, 2-е издание. С. 76—78;
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 281, 558. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Шахові змагання у Європі
Червень 1906
Липень 1906